Vitos steht für:
 Vitos (Asturien), Parroquia der Gemeinde Grandas de Salime, Asturien, Spanien
 Vitos GmbH, deutsche Unternehmensholding
 Vitos Rheingau